Scheinmann ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Scheinmann (1886–1944), sowjetischer Politiker, Präsident der Zentralbank der Sowjetunion
 Danny Scheinmann (* 1966), britischer Schauspieler, Drehbuchautor und Buchautor